Птици, обитаващи Арктическото национално убежище за диви животни в Аляска, САЩ

Източници 

Арктика
География на Аляска
Природа на САЩ
Защитени територии в САЩ